Zürner ist der Familienname von:

 Adam Friedrich Zürner (1679–1742), evangelischer Pfarrer und deutscher Kartograph
 Albert Zürner (1890–1920), deutscher Wasserspringer
 Bernhard Zürner (* 1931), deutscher Theologe, Autor
 Christian Zürner (* 1968), deutscher Jazz-Bassist
 Klaus Zürner (1932–2010), deutscher Maler und Grafiker
 Renate Zürner (1930–2014), deutsche Malerin und Grafikerin

Zürner, geographisch:
 Zürner (Gemeinde Gaming), Streusiedlung von Gaming, Niederösterreich